Саликов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Саликов, Андрей Григорьевич — советский механизатор колхоза имени Калинина Знаменского района Тамбовской области, Герой Социалистического Труда.
 Саликов, Вячеслав Алексеевич — инженер-авиастроитель, доктор наук.
 Саликов, Иван Семёнович — Георгиевский кавалер, капитан.
 Саликов, Игнатий Петрович (1867—1943) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Саликов, Марат Сабирьянович (род. 1962) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации.
 Саликов, Михаил Иванович (1910—1982) — советский ученый-микробиолог, доктор наук, профессор.

